Найн-Стрит — может означать:

 Найн-Стрит — чёрно-белый драматический фильм 1999 года.

 Улицы
  — станция на улице Найн-Стрит, линия Файв-Авеню; несуществующая станция метро Нью-Йорка.
  — станция на улице Найн-Стрит, линия Сёд-Авеню.
  — исторический район.

 Станции
  — станция SEPTA в Лансдейле, штат Пенсильвания, США.
  — станция LYNX в Шарлотте, Северная Каролина, США.